Трусовы — боярский и дворянские роды.

При подаче документов (19 мая 1686) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Трусовых.

Род Трусовых, разделившийся на несколько ветвей, внесён в родословные книги Владимирской, Воронежской, Казанской, Новгородской, Подольской, Псковской, Рязанской, Санкт-Петербургской, Тульской и Ярославской губерний. Боярский род Трусовых внесён в Бархатную Книгу.

Происхождение и история рода 
Есть две фамилии Трусовых:

 Потомки Кирилла Фёдоровича Воробья, сына Фёдора Ивановича, по прозванию Шевляга, брата боярина Андрея Ивановича Кобылы (1347) (в гербовник не внесены).
 Леонтий Анисимович Трусов, возведённый в дворянское достоинство (1741).

По сказаниям старинных родословцев, «из Пруския земли» на Русь выехал Фёдор Иванович Шевляга (брат Андрея Ивановича Кобылы — родоначальника царственного рода Романовых, Шереметевых, Епанчиных и др.) с потомством. Этот переезд на Русь произошёл не сразу, а в течение ряда лет, с конца XIII века до первой четверти XIV века От Шевляги пошли: Трусовы, Воробины, Деревлёвы, Грабежевы и Мотовиловы. Праправнук Шевляги, Матвей Александрович Воробин по прозвищу Трус, был родоначальником Трусовых.  Опричником Ивана Грозного числился Третьяк Трусов (1573). 

В XVII веке многие Трусовы служили стольниками и стряпчими. 

Есть еще один род Трусовых, происходящий от лейб-компанца, Леонтия Трусова, участника дворцового переворота 1741 года, приведшего на трон Елизавету Петровну, за что и был награждён последней дворянским достоинством в 1741 г.

Описание герба 
Щит разделён перпендикулярно на две части, в правой в чёрном поле между тремя серебряными звёздами находится золотое стропило, с означенными на нём тремя горящими гранатами. В левой части в зелёном поле серебряная шпага и по сторонам её два серебряных полумесяца, обращённые рогами, а шпага остриём вверх.

Щит увенчан дворянским шлемом, на котором наложена Лейб-Компании Гренадерская шапка со страусовыми перьями красного и белого цвета, и по сторонам этой шапки видны два чёрные орлиные крыла с тремя на каждом серебряными звёздами. Намёт на щите зелёного и чёрного цвета, подложен серебром и золотом (Гербовник, III, 118).

Известные представители 

 Трусов Андрей Григорьевич - воевода в Романове на Волге (1614-1617), в Устюге-Великом (1619).
 Трусов Вельямин - воевода в Острове (1616-1619).
 Трусов Михаил Михайлович - воевода в Ряжске (1618-1619), в Боровске (1620-1626), московский дворянин (1627-1640),
Трусовы: Леонтий Иванивич, Афанасий Андреевич - стольники патриарха Филарета (1627-1629).
Трусов Сергей Андреевич - патриарший стольник (1627-1629), московский дворянин (1640-1677).
Трусов Фёдор Андреевич - патриарший стольник (1627-1629), стряпчий (1640). московский дворянин (1640).
 Трусов Кузьма Андреевич - стряпчий с платьем (1627-1629), стряпчий (1636), московский дворянин (1636-1668), воевода в Тотьме (после 1653).
Трусов Фёдор кузьмин - стряпчий (1658-1668), московский дворянин (1671-1677).
 Трусов Пётр - воевода в Михайлове (1664-1665).
Трусов Михаил Васильевич - стольник царицы Прасковьи Фёдоровны (1686-1692).
Трусовы: Пётр и Иван Васильевичи - стольники царицы Евдокии Фёдоровны (1692).
Трусовы: Иван Петрович, Григорий Фёдорович, Фёдор и Иван Богдановичи - стряпчие (1692).
Трусовы: Фёдор Петрович, Михаил Сергеевич, Василий Кузьмин - стольники (1680-1692).
Трусов - капитан Севского пехотного полка, погиб при Березине (14-15 и 26 ноября 1812), его имя занесено на стену храма Христа Спасителя в г. Москва.

Примечания

Литература 
 
 Саракаев М. О. Галичская шляхта. М. 2005, с. 104.

Лейб-кампания
Боярские роды
Дворянские роды, на гербах которых изображены четыре страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображена граната
Дворянские роды, на гербах которых изображены шпаги